Een schipsloot is een opvaart (kanaal)

Kanalen met de naam Schipsloot
 Schipsloot (Opsterland)
 Schipsloot (Nijelamer)
 Schipsloot (Steggerda)
 Schipsloot (De Friese Meren)
 Schipsloot (Marum)
 Schipsloot (Foxwolde)
 Schipsloot (Usquert)
 Schipsloot (Bedum)
 Schipsloot (Loppersum)
 Schipsloot (Woltersum)
 Schipsloot (Schildwolde)
 Schipsloot (Siddeburen)

Overige namen
 Schipsloot, een bedrijventerrein in Wolvega
 Skipsleat (Joure), een woonwijk in Joure